XEN steht für:
 Xingcheng Airport (IATA-Code), Flughafen von Xingcheng, Provinz Liaoning, VR China

Xen steht für:
 Xen, Linux-Virtualisierungssoftware
 Xen (Rapper), Schweizer Rapper
 XML-zentrierte Programmiersprache von Microsoft, siehe Cω
 Xen, Album (2014) von Arca (Musikerin)

Xen ist der Rufname folgender Personen:
 Xen Balaskas (1910–1994), südafrikanischer First-Class-Cricketspieler
 Xen C. Scott (1882–1924), US-amerikanischer American-Footballspieler und -coach

Siehe auch:
 Zen

Abkürzung